Flenniken ist der Familienname folgender Personen:

 Kathleen Flenniken (* 1960), US-amerikanische Schriftstellerin, Dichterin und Pädagogin
 Mack Flenniken (1905–1956), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Robert P. Flenniken (1804–1879), US-amerikanischer Diplomat